Schloss Stockau steht für:

* Schloss Stockau (Dieburg), ein ehemaliges Schloss in Dieburg, Hessen
 Schloss Stockau (Reichertshofen), ein ehemaliges Schloss in Reichertshofen, Bayern